Waxeneck ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Waxeneck, Erhebung im  Bezirk Baden, Niederösterreich
 Waxeneck (Dorfen), Ortsteil der Stadt Dorfen, Landkreis Erding, Bayern